TNP son unas siglas que pueden referirse a:

 Teatro Nacional Popular
 Trastorno narcisista de la personalidad
 Televisión Nacional del Perú

Siglas